Padre Cícero, famoso sacerdote do Nordeste do Brasil
Padre Cícero (minissérie), telebiografia do sacerdote
Taça Padre Cícero, competição de futebol
Padre Cícero (Juazeiro do Norte), distrito

Desambiguações de antropônimos